Jhaptal is een ritmische cyclus uit de Hindoestaanse muziek, en heeft 10 matra's, in vier groepen van afwisselend twee en drie gerangschikt met een structuur van sam - thali - khali - thali.

De Theka van Jhaptal:

Zie ook 
Lijst van Hindoestaanse talas.

Hindoestaanse muziek